Primrose (Alaska), plaats in de Verenigde Staten
 Primrose (Baarn)
 Primrose (computerspel)
 Primrose (Nebraska), plaats in de Verenigde Staten
 Primrose (schip, 1975)
 Primrose (Wisconsin), plaats in de Verenigde Staten